Георги Илиев Капчев е български революционер, гарибалдиец.

Биография 
Капчев е роден около 1828 година в Охрид и произхожда от големия български род Капчеви. Завършва медицина. В 1848 година влиза като доброволец в отредите на Джузепе Гарибалди и взима участие в боевете в Ломбардия и отбраната на Рим. Прикрива отстъплението към Венеция и в битката при Чезантико извежда с коня си от бойното поле Анита Гарибалди, жената на Гарибалди. През 50-те години емигрира във Влашко, където се движи в средите на хъшовете.

По-късно се връща в Охрид. Поддържа връзки с руския консул във Варна Александър Рачински. В 1860 година Георги Капчев под влиянието на охридския гръцки владика заявява, че брат му Иван Капчев, чийто настойник е той, е изпратен да учи в Русия от Димитър Миладинов, но без негово съгласие. След дипломатически скандал и размяна на ноти между двете правителства, непълнолетният Иван Капчев е върнат в Охрид от руския консул в Битоля Михаил Хитрово. Скандалът с Капчев е повод за арестуването и затварянето на Димитър Миладинов в Цариград.

Около 1870 година Капчев прави опит да организира въстание, но е разкрит е и екзекутиран от османските власти.

Родословие

Бележки 

Българи-гарибалдийци
Български революционери от Македония
Капчеви
Българи в Османската империя
Екзекутирани в Османската империя